Gumpersdorf ist der Ortsname von

 Gumpersdorf (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Gumpersdorf (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gumpersdorf (Untersteinach), Ortsteil der Gemeinde Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gumpersdorf (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern